La Coupe des champions de la CONCACAF 1998 était la trente-quatrième édition de cette compétition.

La phase finale s'est jouée à Washington et a été remportée par le DC United face au Club Toluca sur le score d'un but à zéro.

Participants 

Un total de 20 équipes provenant d'un maximum de 10 nations pouvaient participer au tournoi. Elles appartenaient aux zones Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes de la CONCACAF.

Le tableau des clubs qualifiés était le suivant :

Calendrier 

Pour le tirage des groupes de la phase de qualification, il était impossible que deux clubs d'une même nation s'affronte.

Le tirage de la phase finale a été équilibré à l'aide de pots qui étaient définis comme ceci :

Compétition

Phase de qualification

Premier Tour

Groupe 1 

Le match retour entre le Diriangén FC et le Deportivo Árabe Unido a été joué à Colón.

|}
|valign=center|

Groupe 2 

Le match retour entre le Real Estelí et le LD Alajuelense a été joué à .

|}
|valign=center|

Groupe 3 

Ce tournoi c'est joué à Guatemala City.

|}
|align=center|

Groupe 4 

|}
|align=center|

Deuxième Tour

Groupe A 

|}

|valign=center|

Groupe B 

|}

|valign=center|

Matchs de barrage

Zone Amérique du Nord

Zone Amérique Centrale

Phase finale

Tableau

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Page de la compétition sur le site de la RSSSF Foundation

Ligue des champions de la CONCACAF
Football en 1998